Mikhaylovka kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Chambarak (ort i Armenien), Gegharkunik,

Azerbajdzjan 

 Niyazoba, ort, Khachmaz Rayon,

Kazakstan 

 Sarykemer, ort, Zjambyl,

Ryssland 

 Novomichajlovskij (ort i Ryssland, Basjkirien), 
 Michajlovsk, Sverdlovsk oblast, ort, 
 Michajlovka (del av en befolkad plats), Sankt Petersburg, 
 Michajlovka (ort i Ryssland, Basjkirien), 
 Michajlovka (ort i Ryssland, Kursk oblast), 
 Michajlovka, ort, Volgograd oblast, 
 Kimovsk, ort, Tula, 
 Novomichajlovskij (ort i Ryssland, Altajrepubliken), 
 Michajlovskoje (ort i Ryssland, Altajrepubliken), 
 Michajlovka (ort i Ryssland, Primorje kraj, lat 43,93, long 132,01), 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar